Sefton pode se referir a:

Locais
 Borough Metropolitano de Sefton, na Inglaterra
 Sefton (Merseyside), uma aldeia 
 Sefton (Nova Gales do Sul)
 Sefton (Nova Zelândia)

Outros usos
 Conselho do Borough Metropolitano de Sefton, o corpo governamental de um borough
 Sefton (cavalo)

Desambiguação